

Cinema 
 Cuore selvaggio (Wild at Heart) – film del 1990 diretto da David Lynch

Letteratura 
 Cuore selvaggio (Wild at Heart) – romanzo di Barry Gifford del 1990
 Allevato dai lupi  (Wild at Heart) – romanzo di Patricia Gaffney del 1997

Musica 
 Wild at Heart – singolo degli Arashi del 2012

Televisione 
 Cuore d'Africa (Wild at Heart) – serie televisiva britannica